

Каменар () — село в Бургаській області. Входить до складу общини Поморіє.
 Каменар () — село в Варненській області. Входить до складу общини Варна.
 Каменар () — село в Разградській області. Входить до складу общини Лозниця.